Январёв — русская фамилия. Известные носители:

 Январёв, Александр Иванович (1940—2005) — советский и российский актёр театра и кино.
 Январёв, Эмиль Израилевич (1931—2005) — русский советский поэт.